San Nicolò (« Saint-Nicolas ») est un toponyme italien :

San Nicolò Gerrei, une commune de la province de Cagliari en Sardaigne ;
San Nicolò d'Arcidano, une commune de la province d'Oristano en Sardaigne ;
San Nicolò di Comelico, une commune de la province de Belluno en Vénétie ;
Nughedu San Nicolò, une commune de la province de Sassari en Sardaigne ; 
Centa San Nicolò, une commune de la province autonome de Trente en Trentin-Haut-Adige ;
Ponte San Nicolò, une commune de la province de Padoue en Vénétie.

San Nicolò, l'ancien nom de Tinos sous la domination vénitienne.

Voir aussi